Pires de Lima pode ser uma das seguintes personalidades: 
 Augusto César Pires de Lima, professor, etnólogo e filólogo;
 António Pais Pires de Lima, jurista e antigo bastonário da Ordem dos Advogados Portugueses, filho do anterior;
 António de Magalhães Pires de Lima, economista, administrador de empresas e político português, filho do anterior;
 Américo Pires de Lima, médico e botânico;
 Maria do Céu Cupertino de Miranda Pires de Lima, piloto portuguesa de automóveis todo-terreno;
 Fernando de Andrade Pires de Lima, professor de Direito na Universidade de Coimbra e político ligado ao Estado Novo;
 Fernando de Castro Pires de Lima, médico, professor e escritor;
 Maria Isabel da Silva Pires de Lima, filóloga, professora da Universidade do Porto, política e intelectual portuguesa;
 Joaquim Alberto Pires de Lima, médico, professor de Medicina e escritor, pai do anterior.